Бе́рвальде или Бе́рвалд (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Боксберг района Гёрлиц в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится в южной части района Лужицких озёр на правом берегу Шпрее на границе заповедника «Пустоши и озёра Верхней Лужицы» среди обширного лесного массива. На западе от деревни располагается искусственное озеро Lohsa II (бывшая угольная шахта Tagebau Lohsa), на северо-востоке — поверхностная угольная шахта Тагебау-Нохтен, на юге — искусственное Бергвальдское озеро и на северо-западе — Западный отдел военного полигона «Верхняя Лужица». Примерно в двух километрах находится тепловая электростанция Боксберг. Через деревню проходит автомобильная дорога K 8401, соединяющая её на юге с федеральной дорогой B 156.

Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Спрёве и на востоке — административный центр коммуны Боксберг.

История 
Впервые упоминается в 1400 году под наименованием Berwalt.

До 1994 года входила в коммуну Мерцдорф, с 1994 по 1998 года — в коммуну Лоза. С 1998 года входит в состав современной коммуны Боксберг.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Berwalt, 1400
 Bernwald, 1408
 Berenwalde, 1608
 Beerwalde, 1626

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 145 человек (из них — 138 серболужичан (95 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 122 человека серболужицкое население деревни составляло 38,5 % (из них верхнелужицким языком владело 34 взрослых и 13 несовершеннолетних).

Демографические данные

Примечания

Ссылки 
 Bärwalde/ Bjerwałd, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Боксберг
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области